Tam Thái (Quảng Nam)
 Tam Thái (Nghệ An)